Il doppio maschile dello Slovak Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Colin Fleming e Jamie Murray erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Jan Hájek e Lukáš Lacko hanno battuto in finale Lukáš Rosol e David Škoch 7–5, 7–5.

Teste di serie

  James Cerretani /  Michal Mertiňák (primo turno)
  Michail Elgin /  Aleksandr Kudrjavcev (quarti di finale)

  Philipp Marx /  Igor Zelenay (quarti di finale)
  Johan Brunström /  Ken Skupski (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Slovak Open 2011